Тур Норвегии () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая по дорогам Норвегии.

История 
Гонка считается приёмником другой норвежской гонки Гран-при Рингерике, которое до 2011 года проводилось в формате многодневной гонки. Тур Норвегии появился в 2011 гуду в результате повышенного интереса к велоспорту в Норвегии, в основном благодаря хорошим результатам профессиональных велогонщиков Тора Хушовда и Эдвальда Боассона Хагена. Входит в календарь UCI Europe Tour.

Первая гона прошла с 1 по 5 июня 2001 года имея категорию 2.2. Но у её директора Биргера Хангерхольдта была цель, чтобы Тур Норвегии был модернизирован. В сентябре 2011 года стало известно, что категория гонки с 2012 года изменится на 2.1. В сентябре 2013 года стало известно, что с 2014 года категория гонки становится 2.HC.

В июне 2018 года стало известно, что с сезона 2019 года гонка объединится с Туром Фьордов, чтобы сформировать новую шестидневную гонку, которая охватит все южные районы Норвегии. Первое после объединения издание прошло с 28 мая по 2 июня 2019 года.

С 1983 по 1992 года проводилась другая гонка под аналогичным названием.

Классификации 

   Генеральная — зачёт по лучшему времени прохождения этапов.
   Очковая — зачёт по количеству очков спринтерских отсечках и финишах.
   Горная — зачёт по количеству очков на горных отсечках.
   Молодёжная — зачёт по лучшему времени прохождения этапов для гонщиков, не достигших 25 лет.
  Командная — зачёт по лучшему времени прохождения этапов несколькими гонщиками команды.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Норвегии